Бре́йси () — фамилия. Известные носители:

 Брейси, Люк (род. 1989) — австралийский актёр.
 Брейси, Сидни (1877—1942) — австралийский и американский киноактёр.

Примечания